Coux (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Coux (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy